Лориен — многозначный термин. Может означать:

Средиземье 
 Лориэн — королевство лесных эльфов к востоку от Мглистых гор.
 Лориэн — сад в Амане, владения вала Ирмо.
 Лориэн — прозвище вала Ирмо в Средиземье.

Другое 
 Лориен — имя одного из Древнейших в научно-фантастической вселенной Вавилон-5.